I’m Your Man:

 I’m Your Man (песня Ричарда Хэлла), 1979
 «I’m Your Man» (песня Wham!), 1985
 I’m Your Man (альбом Леонарда Коэна), 1988